Fonfría (Teruel), een gemeente in de Spaanse provincie Teruel in de regio Aragón
 Fonfría (Zamora), een gemeente in de Spaanse provincie Zamora in de regio Castilië en León